Nimrod (ou Nemrod) est un personnage biblique du Livre de la Genèse.

Ce nom peut également désigner :

Patronyme 
 Elvin Nimrod, le ministre des Affaires étrangères de Grenade depuis 2000 ;

Arts et culture 
 Nimrod, extrait des Variations Enigma (la ) d'Edward Elgar, pièce très populaire dans les pays anglo-saxons, où elle est souvent jouée en particulier lors de cérémonies funéraires ;
 Nimrod, un album du groupe punk américain  sorti en 1997 ;
 Nimrod, une composition du groupe The Skatalites parue sur l'album  sorti en 1997 ;
 Nemrod, un personnage des  Marvel ;
 Lucrèce Nemrod, un personnage récurrent dans les romans de Bernard Werber ;

Littérature 
 Nimrod, le nom de plume de l'écrivain tchadien Nimrod Bena Djangrang ;

Géographie 
 le site de Kalkhu, capitale néo-assyrienne, avec les sites de Nimrud et de Tell Azar ;
 le Mont Nimrod (), une montagne d’Anatolie, en Turquie, site hellénistique, sanctuaire d' ;
 le glacier Nimrod, un glacier situé en Antarctique ;
 la forteresse de Nimrod (Syrie, plateau du Golan) ;
 la colonie israélienne de , dans le plateau du Golan ;
 Nimrod, ville américaine dans le Minnesota.

Transport 
 le Hawker Nimrod Mk., un avion militaire de l'entre-deux-guerres ;
 le Nimrod, un bateau notamment utilisé lors de l’expédition Nimrod en Antarctique ;
 le BAe Nimrod, un avion de patrouille maritime exploité par le Royaume-Uni ;
 le 40M Nimrod est un char antiaérien hongrois de la Seconde Guerre mondiale ;

Informatique 
 Nimrod (1951), le nom du premier ordinateur conçu pour jouer à un jeu ;
 Nimrod, une police d'écriture ;
 Nim (anciennement connu sous le nom de « Nimrod »), un langage informatique créé en 2013 ;

Autres 
 Expérience NIMROD (), une étude météorologique  des orages violents et de leurs vents dommageables en mai et  ;
 Nimrod était une officine britannique de voitures de catégorie Sport-prototypes active dans les  ;
 Nimrod, une maison d'édition française dédiée aux œuvres d'histoire militaire.